

Codici 
 lingua gondi – codice ISO 639-2 alpha-3

Animazione 
 Gon – serie anime del 2012 tratta dall'omonimo manga

Fumetto 
 Gon – manga di Masashi Tanaka
 Gon Freecss – protagonista di Hunter × Hunter

Persone 
 Odero Gon (1933-2021) – calciatore italiano
 Sergio Gon (1926-1950) – calciatore italiano

Altro 
 Gon – unità di misura degli angoli
 Gon – videogioco del 1994